The Intruder (1962)
Intruder (1989)
Suzuki Intruder
Suzuki GN 125 Intruder
Suzuki GN 250 Intruder

Desambiguação

fr:Intrusion (homonymie)